Рой Джозеф Крол (; , Сисеро, Иллинойс, США — , , Нью-Джерси, США) — американский джазовый пианист и певец, известен по участию в джазовом дуэте Jackie and Roy.

Биография 
Родился в Сисеро, пригороде Чикаго в 1921 году в семье местного политика. По настоянию матери брал уроки классического фортепиано, но вскоре отказался от них, предпочитая самостоятельно осваивать джазовые пьесы, которые он слушал по радио. После службы в армии во время Второй мировой войны (Рой Крол был аранжировщиком в военном оркестре), в 1945 году в Чикаго присоединился к группе George Davis Quartet.

В 1946 году на одном из выступлений познакомился с Джеки Кэйн, молодой певицей. После того, как Роя Крола уговорили выступить с ней, она стала выступать вместе с его квартетом по выходным. В дальнейшем, работа с Джеки Кэйн всё больше выходила на передний план. К этому добавились и романтические отношения (в 1949 году Джеки Кейн и Рой Крол вступили в брак), и в результате возник дуэт Jackie and Roy, который просуществовал более полувека.

Вся дальнейшая творческая деятельность певца связана с этим дуэтом, за исключением выпущенного в 1973 году альбома Giant Box с Доном Себески.

Принимал участие в съёмках нескольких телепередач: сериале The Kraft Music Hall (1967—1971), The Steve Allen Show (1956—1960), Tonight Starring Jack Paar (1957—1962)

Был женат трижды, Джеки Кэйн его последняя жена. Отец актрисы Тиффани Боллин и соответственно тесть её мужа, также актёра Ричарда Касареса. Брат джазовой певицы Айрин Крол.

Рой Крол умер в Монтклэре штат Нью-Джерси 2 августа 2002 года от хронической сердечной недостаточности. От брака с Джеки Кэйн у него осталась дочь и две дочери от первых браков.

Примечания 

Джазовые певцы и певицы
Певцы и певицы США
Пианисты США
Джазмены США
Умершие от сердечной недостаточности
Исполнители Savoy Records